Blaž Bilban (ur. 18 stycznia 1982) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SD Dolomiti, brązowy medalista Zimowego Europejskiego Festiwalu Młodzieży (1999).

Na skoczni w Popradzie zdobył brązowy medal Zimowego Europejskiego Festiwalu Młodzieży 1999 w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Gašperem Čavlovičem i Primožem Urh-Zupanem.

W 2002 i 2003 startował w konkursach Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Dwukrotnie zdobywał punkty do klasyfikacji PK. Miało to miejsce 23 i 24 lutego 2002 w Iron Mountain. W pierwszym konkursie zajął trzynaste, a w drugim - piętnaste miejsce. 9 marca 2002 wziął udział w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Harrachovie i w zawodach indywidualnych uplasował się na 35. miejscu. Pod koniec zimowego sezonu 2002/2003, na skoczni w Planicy po raz pierwszy i jedyny w karierze wystartował w zawodach indywidualnych Pucharu Świata, zajmując 48. miejsce. W tym samym roku zakończył karierę sportową.

W sezonie 2000/2001 wystąpił w reprezentacji Słowenii w drużynowym konkursie Pucharu Świata rozegranym 17 marca 2001. Zespół w składzie Jure Radelj, Igor Medved i Damjan Fras zajął wówczas 8. pozycję.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 207.
 sezon 2000/2001: 87.
 sezon 2001/2002: 166.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy 

Urodzeni w 1982
Słoweńscy skoczkowie narciarscy